John Percival – brytyjski botanik
 Parsifal – postać literacka
 Percival Schuttenbach – grupa muzyczna
 Percival Aircraft Company – dawna brytyjska wytwórnia lotnicza
  – amerykańskie okręty